Weingartenkapelle steht für:
 Weingartenkapelle zu Naumburg, Hessen
 Weingartenkapelle (Frickingen), Baden-Württemberg
 Weingartenkapelle (Großwarasdorf), Burgenland
 Weingartenkapelle Donatuskapelle (Neckenmarkt), Burgenland
 Weingartenkapelle (Guntramsdorf), Niederösterreich